Der B-MAX ist ein Pkw-Modell des Automobilherstellers Ford. Der fünfsitzige Van wurde auf dem Genfer Auto-Salon 2011 als Studie vorgestellt. Er basiert auf dem Fiesta und wurde bei Ford Romania (vormals Automobile Craiova) in Rumänien produziert. Das Fahrzeug wurde im John-Andrews-Entwicklungszentrum in Köln-Merkenich entwickelt.

Das Serienfahrzeug kam in Deutschland am 10. November 2012 auf den Markt.  Die Serienversion war auf dem Genfer Auto-Salon 2012 erstmals zu sehen. Die Produktion des Ford B-Max wurde am 1. September 2017 aufgrund mangelnder Nachfrage eingestellt. Stattdessen wird in Craiova nun der Ford EcoSport gebaut.

Design 
Das Fahrzeug wurde von Fords Chef-Designer Martin Smith im sogenannten „Kinetic Design“ entworfen und hat − wie bereits die Studien Iosis und Iosis-MAX − keine sichtbare B-Säule. Die beiden hinteren „Panorama-Schiebetüren“ vergrößern die Einstiegsbreite auf 1,50 Meter und ermöglichen so einen komfortableren Ein- und Ausstieg sowie ein einfacheres Verladen großer Gegenstände wie etwa Sportgeräte. Im Gegensatz zum Konzeptfahrzeug verfügt das Serienmodell jedoch über Türgriffe an den vorderen und hinteren Türen.

Um eine mit herkömmlichen Türen vergleichbare Sicherheit zu erreichen, besitzen die Schiebetüren integrierte B-Säulen aus hochfestem Borstahl, die zusammen mit speziellen Verriegelungen bei einem Seitenaufprall schützen.

Die obere Türführungsschiene wurde unter die seitlich nach vorne gezogene Rückleuchte geführt, um keinen optisch störenden Einfluss auf die Seitenlinie zu erzeugen.

Sicherheit 
Der Ford B-MAX verfügt über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung, Antiblockiersystem mit elektronischer Bremskraftverteilung, Fahrdynamikregelung (ESP) mit Antriebsschlupfregelung, ein Reifendruckkontrollsystem und sieben Airbags sind bei allen Fahrzeugen serienmäßig. Dies sind Front- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, ein Knieairbag für den Fahrer sowie Kopf-Schulter-Airbags vorne und hinten.

Der Wagen ist auf Wunsch mit Active City Stop erhältlich. Hierbei handelt es sich um ein System, das bei einer Geschwindigkeit von weniger als 30 km/h mittels eines vor dem Innenspiegel montierten Infrarot-Lidar-Sensors 100 Mal pro Sekunde den Abstand und die Differenzgeschwindigkeit zum vorausfahrenden Fahrzeug misst. Daraus berechnet das System, welche Verzögerung im Notfall notwendig ist, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Sollte das vorausfahrende Fahrzeug langsamer werden, leitet das System selbstständig den Bremsvorgang ein, falls der Fahrer nicht reagieren sollte. Darüber hinaus ist ein Berganfahr-Assistent erhältlich, der das sichere Anfahren an Steigungen unterstützt, indem er das Zurückrollen des Fahrzeugs verzögert.

Bei einem EuroNCAP-Crashtest im Sommer 2012 erzielte der B-Max fünf Sterne und 92 % für den Insassenschutz.

Ausstattungsvarianten 
Der Wagen ist zur Markteinführung in vier Ausstattungsvarianten erhältlich.

Das Basismodell heißt Ambiente und verfügt über eine elektro-mechanische Servolenkung, elektrische Fensterheber vorne und hinten sowie elektrisch einstellbare Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten.

In der Ausstattung Trend sind die Außenspiegel zusätzlich beheizt, die Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, sowie serienmäßig Lederlenkrad, Bordcomputer, ein beleuchtetes Handschuhfach und zusätzliche Leselampen vorne vorhanden.

Das Modell Titanium verfügt darüber hinaus über 16-Zoll-Leichtmetallräder, Nebelscheinwerfer, Zierleisten im Chrom-Dekor unterhalb der Seitenscheiben, einen hochglänzend lackierten Kühlergrill mit Chrom-Umrandung, Tagfahrlicht im LED-Design, Klimaanlage, Lederschaltknauf, Powerknopf zum schlüssellosen Starten des Fahrzeugs, Geschwindigkeitsregelanlage und einen Fahrersitz mit einstellbarer Lendenwirbelstütze. Außerdem verfügt es im Innenraum über Textiloberflächen im Nadelstreifen-Look, die Bedienelemente und die Mittelkonsole sind in hochglänzendem Schwarz gehalten, das an das Design von Smartphones erinnern soll.

Das Top-Modell Individual verfügt zusätzlich über Chrom-Streben im Kühlergrill, eine Dachreling, Lederpolsterung mit beheizbaren Vordersitzen, dunkel getönter Heckscheibe und Seitenscheiben ab der zweiten Sitzreihe.

Technik 
Das Fahrzeug basiert auf der Plattform des Fiesta ’09.

Als Benziner ist der Ford B-MAX mit einem 1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder-Turbomotor mit 74 kW (100 PS) oder 88 kW (120 PS) oder einem 1,4-Liter-Duratec-Motor mit 66 kW (90 PS) erhältlich. Darüber hinaus gibt es einen 1,6-Liter-Benzinmotor, der 77 kW (105 PS) leistet. Als Dieselmotoren stehen ein 1,5-Liter-Duratorq-Aggregat mit 55 kW (75 PS) oder ein 1,6-Liter-Duratorq-Motor mit 71 kW (95 PS) zur Verfügung, der 1,5-Liter-Duratorq-Motor ist erstmals in Europa erhältlich. Die Fahrzeuge mit EcoBoost-Motoren verfügen serienmäßig über ein Start-Stopp-System und ein Energierückgewinnungs-System der Lichtmaschine (SRC), das die Fahrzeugbatterie beim Bremsen stärker auflädt. Dieses System ist ebenfalls bei den Fahrzeugen mit Dieselmotoren serienmäßig. Je nach Baujahr erfüllen die Motoren die Abgasnorm Euro 5 oder Euro 6.

Ottomotoren

Dieselmotoren

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2012 bis Ende 2018 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 63.940 Ford B-MAX neu zugelassen worden. Mit 16.273 Einheiten war 2013 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Auszeichnungen 
 Die Leser des Fachmagazins auto motor und sport beziehungsweise der Webpräsenz „auto-motor-und-sport.de“ wählten den Ford B-MAX zum schönsten Minivan des Jahres 2012 und damit zum Gewinner des „Autonis Car Design Award“.
 Eine Jury aus 15 Automobil-Journalisten aus Mittel- und Osteuropa verlieh dem Ford B-MAX im Dezember 2012 den Titel „AUTOBEST 2013“.

Konzeptfahrzeug 
Die Türen des Konzeptfahrzeuges verfügten nicht über Türgriffe, sondern öffneten sich mit Hilfe von Sensoren. Außerdem verfügte es über ein großes Glaspanoramadach, einen trapezförmigen Chrom-Grill, weit nach hinten gezogene Scheinwerfer und rollte auf 18-Zoll-Leichtmetallfelgen. Es war im Vergleich zum Fiesta sowohl in der Höhe als auch in der Länge um elf Zentimeter gewachsen.

Das Armaturenbrett war an jenes aus dem Fiesta angelehnt. Das Kombiinstrument war hellblau beleuchtet  und in der Mittelkonsole wurde ein sechs Zoll großes Touchscreen-Display integriert. Außerdem verfügte der Wagen über eine elektronische Parkbremse. Die hinteren Sitze waren um elf Zentimeter erhöht angeordnet, was einen leichteren Einstieg und einen besseren Ausblick ermöglichte. Bei umgelegten Rücksitzen und umgelegtem Beifahrersitz bot das Konzeptfahrzeug eine ebene Ladefläche mit 2,35 Metern Länge.

Motorisiert war die Studie mit einem neuen „EcoBoost“-Dreizylinder-Ottomotor mit 1,0 Litern Hubraum, der in verschiedenen Leistungsstufen erhältlich sein wird und bis zu 97 kW (132 PS) leistet. Das PowerShift-Doppelkupplungsgetriebe mit sechs Gängen ermöglichte Gangwechsel ohne Unterbrechung der Antriebskraft, zusätzlich verfügte die Studie über ein Start-Stopp-System. Eine optimierte Kurbelwelle, ein neues Kühlsystem und ein speziell gestalteter Abgaskrümmer erhöhten die Effizienz des Motors. Durch Direkteinspritzung, Turboaufladung und variabler Ventilsteuerung (Ti-VCT) betrug der Benzinverbrauch etwa 4,5 Liter Super-Benzin auf 100 km, der CO2-Ausstoß lag bei unter 100 Gramm pro Kilometer.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website
 Produktguide (PDF; 3,1 MB)

Van
Kombi